

Geografia 
 Harlan – CDP dell'Indiana, Stati Uniti d'America
 Harlan – città dell'Iowa, Stati Uniti d'America
 Harlan – città del Kentucky, Stati Uniti d'America

Persone 
 Eugene Albert Harlan – astronomo statunitense
 Kenneth Harlan – attore statunitense
 Otis Harlan – attore statunitense
 Jan Harlan – produttore cinematografico e regista tedesco
 Richard Harlan – paleontologo, zoologo ed erpetologo statunitense
 Russell Harlan – direttore della fotografia statunitense
 Veit Harlan – regista cinematografico e attore tedesco

Altro
 Harlan Draka – protagonista della serie a fumetti Dampyr